De Europese kampioenschappen turnen 2019 werden gehouden in de Szczecin arena in Szczecin, Polen van 10 tot 14 april. Er werden geen teamcompetities gehouden.

Medailles

Vrouwen

Mannen

Medaillespiegel

Vrouwen

Mannen

Finales

Vrouwen

Meerkamp

Sprong

Brug ongelijke leggers

Evenwichtsbalk

Vloer

Mannen

Meerkamp 
Andrey Likhovitskiy van Wit-Rusland en Alexander Shatilov van Israël trokken zich terug en werden vervangen door de eerste en tweede reserve, Yevgen Yudenkov van Oekraïne en Joel Plata van Spanje.

Vloer 
Door een blessure in de kwalificaties moest Dominick Cunningham van Groot-Brittannië zich afmelden. Hij werd vervangen door Nicola Bartolini van Italië.

Paard met bogen

Ringen

Sprong

Brug met gelijke leggers

Rekstok

Kwalificaties

Resultaten vrouwen

Meerkamp

Sprong

Brug ongelijke leggers

Evenwichtsbalk

Vloer

Resultaten Mannen

Meerkamp

Vloer

Paard met bogen

Ringen

Sprong

Brug gelijke leggers

Rekstok

Belgische en Nederlandse deelname

België

Vrouwen 

 Maellyse Brassart
 Jade Vansteenkiste
 Fien Enghels

Mannen 

 Jimmy Verbaeys

Nederland

Vrouwen 

 Eythora Thorsdottir
 Tisha Volleman
 Sanna Veerman

Mannen 

 Casimir Schmidt
 Epke Zonderland

Vrouwen finales

Mannen finales

Externe links 

 Officiële site

2019
Turnen
Turnen
Sport in Szczecin